Седан:

 Седан — тип кузова легковых автомобилей.
 Седан — город в северо-восточной Франции, арена двух известных сражений.
 Седан — замок, расположенный в Седане, Франция.
 Седан — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 «Седан» — подземное ядерное испытание, проведённое 6 июля 1962 года на полигоне в штате Невада.
 Седан — искусственный кратер в США, образовавшийся в результате подземного ядерного взрыва.
 «Седан» — французский футбольный клуб из одноименного города.